Molekulska formula -{C11H14N2O2}- se može odnositi na:

 Feneturid
 Feniletilmalonamid